Schelew (bzw. Zhelev) ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Schelew (1943–2021), bulgarischer Leichtathlet
 Nasko Schelew (* 1960), bulgarischer Fußballspieler
 Schelju Schelew (1935–2015), bulgarischer Philosoph und Politiker, Staatspräsident (1990–1997)

Siehe auch:
 Shelev